Leitzing ist der Ortsname von

 Leitzing (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Leitzing (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Leitzing (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Leitzingen